Ру́фия ( от  — рупия) — денежная единица государства Мальдивы.

Одна руфия равна 100 лари.

В денежном обращении находятся банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий, и монеты в 1 и 2 руфии, 1, 2, 5, 10, 25, 50 лари.

История 

Ранее мальдивская руфия была крайне низко защищена, и повальная диверсификация создала невыгодные экономические тарифы внутри государства, позже были разработаны системы защиты — водные знаки и перфорация. Деньги печатаются на бумаге, которая закупается Америкой для производства долларов, кроме того в производстве используется широкий спектр красок. Банкноты отличаются очень небольшим размером. 

Руфии используются только внутри страны и не имеют хождения в других государствах мира, вывоз их с территории Мальдив запрещён.

На территории Мальдив в свободном обращении принимаются доллары США и евро, но в отдаленных местностях только руфии.

Монеты

Банкноты

Серия 1983—1990 года 
Все банкноты имеют размеры 150×70 мм. На лицевой стороне банкнот изображены кокосовая пальма, парусное судно дау и ракушки ципреи. В обращении остаётся банкнота номиналом 5 руфий из этой серии, все остальные — выведены с 1 августа 2016.

Режим валютного курса

Примечания

Ссылки 
 Монеты Мальдивской республики, Феодосийский музей денег
 Банкноты Мальдивской республики, Феодосийский музей денег
 Валюта Мальдив — мальдивская руфия
 Галерея банкнот Мальдив
 Банкноты стран мира. Банкноты Мальдивских островов. 100 руфий 1960 года (изображения и описания) 
 https://web.archive.org/web/20080210044452/http://www.space-travel.ru/country_pages/13-maldivas/rem  

Деньги Мальдив
Азиатские валюты
Рупия